Branko Miljuš ist der Name folgender Personen:

* Branko Miljuš (Grafiker) (1936–2012), jugoslawischer bzw. serbischer Grafiker und Hochschullehrer 
 Branko Miljuš (Fußballspieler) (* 1961), jugoslawischer Fußballspieler